Le Grasshopper Cup 2019 est l'édition 2019 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 26 au . 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série (six égyptiennes) et une wild card le Suisse Dimitri Steinmann.
Le tableau est prestigieux avec huit des dix meilleurs joueurs mondiaux dont le récent champion du monde Ali Farag. Le tenant du titre Ramy Ashour est blessé et forfait ainsi que Grégory Gaultier, autre ancien vainqueur.

Le 2e tour voit l'entrée en lice des têtes de série qui se qualifient toutes pour les quarts de finale, non sans frayeur pour Miguel Ángel Rodríguez qui sauve quatre balles de match face à Zahed Salem. En quart de finale, le tout récent champion du monde et  mondial Ali Farag est éliminé par Mohamed Abouelghar et on assiste à des demi-finales intégralement égyptiennes.

L'ancien  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy l'emporte en finale.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2019
Sport en mars 2019
Squash en 2019